Подобино — железнодорожная станция Московского региона Октябрьской железной дороги на 120,9 км линии Бологое — Сонково. Находится населённом пункте Подобино, в 2 км к западу от деревни Подобино Бежецкого района.

Находится между остановками Вьюгово и Бокарево.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Бологое-Московское — 177, Сонково — 16.

История 
Станция возникла в 1870 году, при строительстве железнодорожной линии, которая связала Рыбинск (конечный пункт волжской торговли зерном) с Москвой и Петербургом.

Название станции произошло от названия сельца (усадьбы) Подобино, ныне это деревня Красный Октябрь Горского сельского поселения (в 2 км к северу от станции).
При станции вырос населённый пункт, получивший название Подобино.

Был деревянный вокзал, не сохранился.

Производится продажа билетов на все пассажирские поезда.

Примечания

Ссылки 
 Подобино на сайте РЖД
 Подобино на сайте «Единая сетевая разметка»

Железнодорожные станции и платформы Сонковского района
Станции Московского региона Октябрьской железной дороги